

Miejscowości w Polsce
 Kębłowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie 
 Kębłowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo